Fuciliere– soldato di fanteria armato di fucile.
Hanno inoltre avuto questo nome due cacciatorpediniere della Regia Marina italiana:
 Fuciliere – unità della classe Soldato che prese parte alla prima guerra mondiale prima di essere riclassificata torpediniera nel 1921
 Fuciliere – unità della classe Soldati che prese parte alla seconda guerra mondiale